Баву — многозначный термин.

Персоналии 
 Баву, Жозеф Эварист — французский политический деятель XIX века. Сын Франсуа-Николя Баву.
 Баву, Франсуа-Николя — французский политический деятель XIX века. Отец Жозеф Эварист Баву.

Другое 
 Баву (бау) — духовой инструмент со свободным язычком из металла.